Il doppio  dell'Open GDF Suez 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Le detentrici del titolo sono Liezel Huber e Lisa Raymond, ma quest'ultima ha deciso di non partecipare  mentre Huber partecipa con Andrea Hlaváčková: queste ultime hanno perso in finale contro Sara Errani e Roberta Vinci 6-1 6-1.

Teste di serie

  Sara Errani /  Roberta Vinci (Campionesse)
  Andrea Hlaváčková /  Liezel Huber (finale)

  Julia Görges /  Monica Niculescu (primo turno)
  Květa Peschke /  Alicja Rosolska (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Open GDF Suez 2013
WTA Tour 2013